La Coppa Italia Lega Nazionale Pallacanestro 2010-2011 è stata organizzata per squadre di Serie A Dilettanti, B Dilettanti e C Dilettanti.

La Lega Nazionale Pallacanestro ha organizzato le fasi finali presso il PalaMadigan di Montecatini Terme, dal 18 al 20 marzo 2011. Alcuni incontri validi per le final-eight di Coppa Italia di B e C Dilettanti sono stati disputati presso il PalaFermi di Pistoia.

Formula 
Serie A Dilettanti: partecipano alle Final Four le prime classificate al termine del girone di andata dei due gironi della Serie A Dilettanti FIP 2010-2011, e le due squadre vincitrici dei gironi di concentramento della Coppa disputati prima dell'inizio del campionato.
Serie B Dilettanti: si qualificano alla fase finale otto squadre, cioè le prime classificate nei quattro gironi del campionato al termine del girone d'andata, e le quattro squadre vincitrici dei gironi di concentramento disputati nel settembre 2010.
Serie C Dilettanti: si qualificano alla fase finale le otto squadre classificate al primo posto negli otto del campionato, al termine del girone d'andata.

Risultati

Fasi finali

Serie A Dilettanti

Serie B Dilettanti

Serie C Dilettanti

Verdetti 
Vincitrice della Coppa Italia di Serie A Dilettanti: Virtus Siena
MVP: Amedeo Tessitori (Virtus Siena)
Vincitrice della Coppa Italia di Serie B Dilettanti: Robur et Fides Varese
Vincitrice della Coppa Italia di Serie C Dilettanti: Sporting Club 1949 Montecatini Terme

Note

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2010
Pallacanestro nel 2011
2011